Коста Николов Размов е български революционер и фотограф от ΧΙΧ век.

Биография 
Роден е в югозападния македонски град Охрид в големия български род Размови. Влиза в четата на Филип Тотю. След Освобождението на България в 1878 година отваря едно от първите фотографски ателиета. Занимава се с политика и е привърженик на Васил Радославов.

Убит е в 1902 година.

Снимки на Размов

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Български общественици от Македония
Български революционери от Македония
Български фотографи от Македония
Български имигранти от Македония в София
Коста
Четници в четата на Филип Тотю